Губка Боб Квадратные Штаны — мультсериал, идущий с 1999 года.

«Губка Боб Квадратные Штаны» также может означать:
 «Губка Боб Квадратные Штаны» — полнометражный мультипликационный фильм режиссёра Стивена Хилленберга.
 «Губка Боб в 3D» — второй полнометражный фильм Стивена Хилленберга.
«Губка Боб в бегах» — третий полнометражный фильм запланированный на 2020 год.
 Губка Боб Квадратные Штаны — персонаж одноимённого мультсериала и ряда полнометражных мультфильмов.

См. также 

 Губка Боб празднует Рождество — специальный выпуск восьмого сезона мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».